EIH steht für:
 Einasleigh Airport (IATA-Code), Flugplatz von Einasleigh, Etheridge Shire, Queensland, Australien
 Landkreis Eichstätt, Kfz-Kennzeichen (auslaufend)

Abkürzung